Лоспітале́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 85 км на північ від Тулузи, 10 км на південь від Каора.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 187 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 467,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Лоспітале на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лоспітале на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот